

Astronomia
 2127 Tanya – asteroide della fascia principale
 Cratere Tanya –  cratere sulla superficie di Venere

Cinema
Tanya (Mandalay) – film del 1934 diretto da Michael Curtiz
Tanya – film del 1976 diretto da Nate Rodgers

Giochi e videogiochi
Tanya – bambola prodotta da Giochi Preziosi
Tanya – personaggio di Mortal Kombat

Musica
Tanya  – primo nome d'arte della cantante Lara Saint Paul
 Tanya – album di Tanya Tucker del 2002

Onomastica
Tanya – variante del nome proprio di persona femminile Tania

Persone
 Tanya Allen – attrice canadese
 Tanya Chisholm – attrice e ballerina statunitense
 Tanya Chua – cantante, compositrice e produttrice discografica singaporiana
 Tanya Donelly – cantautrice e chitarrista statunitense
 Tanja Dzjahileva –  supermodella bielorussa
 Tanya Frei – giocatrice di curling svizzera
 Tanya Haden – violoncellista e cantante statunitense
 Tanya Harford – tennista sudafricana
 Tanya Lopert – attrice francese
 Tanya Roberts – pseudonimo di Victoria Leigh Blum, attrice statunitense
 Tanya Stephens – cantante giamaicana
 Tanya Tagaq Gillis – cantante canadese
 Tanya Tate – ex attrice e regista pornografica britannica
 Tanya Tucker – cantante di musica country statunitense

Religione
 Tanya – testo di Mistica ebraica e Chassidut scritto da Rabbi Shneur Zalman di Liadi